Ingannamorte è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Il cognome non presenta varianti.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente pugliese, è presente prevalentemente nel barese con ceppi anche a Foggia e a Trani.

Potrebbe derivare da un nome beneaugurale medioevale.

In Italia conta circa 89 presenze.

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani